Rădești  ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Rădești (Alba), Gemeinde im Kreis Alba
 Rădești (Galați), Gemeinde im Kreis Galați
 Rădești (Arad), Dorf im Kreis Arad
 Rădești (Argeș), Dorf im Kreis Argeș
 Rădești (Olt), Dorf im Kreis Olt
 Rădești (Vaslui), Dorf im Kreis Vaslui